Sanga, uno dei cognomina romani
 un'altra denominazione di Sangha, dipartimento del Burkina Faso
 Sanga, una local government area della Nigeria
 Sanga, centro abitato del Mozambico, capoluogo dell'omonimo distretto
 Giovanni Sanga, politico italiano (1962)